Зин:
Зин ()
Фэнзи́н (, от ), часто просто зин

Известные носители 
 Зин эль-Абидин Бен Али (род. 1936) — тунисский государственный и военный деятель.
 Зин, Александр Георгиевич (1914—1970) — советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.

Аббревиатура 
ЗИН РАН

См. также